Сельское поселение Азлецкое — упразднённое сельское поселение в составе Харовского района Вологодской области.
Центр — деревня Поповка.

Население — 502 человека (2010). Из них трудоспособных 267, молодёжи от 14 до 30 лет — 123, детей от года до 14 лет — 50 чел, дошкольников − 13, школьников — 15, пенсионеров — 154 человека.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Азлецкий сельсовет.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3634-ОЗ, сельские поселения Азлецкое, Кумзерское и Шапшинское преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Шапшинское с административным центром в селе Шапша.

Экономика 
Население сельского поселения занимается личным подсобным хозяйством (разведение крупного рогатого скота, пчеловодство), действует одно предприятие по переработке древесины (17 занятых в 2009 году), 2 индивидуальных застройщика. Работают магазины, отделение связи, АТС, во всех населённых пунктах установлены таксофоны.

Связь с районным центром по автодороге, автобусное сообщение.

В сельском поселении 2 фельдшерско-акушерских пункта (по состоянию на 2010 год работает только один), Азлецкая начальная школа (3 ученика), сельский клуб, библиотека.

География 
Расположено на севере района. Граничит:
 на юге с Кумзерским и Шапшинским сельскими поселениями,
 на востоке с Кадниковским сельским поселением Вожегодского района,
 на западе с Бекетовским сельским поселением Вожегодского района и Богородским сельским поселением Усть-Кубинского района.

По территории протекают реки Уфтюга, Холуй, Шалга, Верхняя Кизьма, расположены озёра Азлецкое, Киземское.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. До 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

В состав сельского поселения входило 38 населённых пунктов, в том числе
37 деревень,
1 посёлок.

Примечания

Ссылки 
 Азлецкое сельское поселение на сайте администрации Харовского района

Упразднённые муниципальные образования Харовского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году